het nieuws
 Actualiteiten (verzetsblad)